Materia – in fisica, qualsiasi oggetto che abbia massa e occupi spazio
 Materia – concetto filosofico
 Materia – oggetto di studio e apprendimento

Musica 
 Materia – album dei Novembre del 2006
Materia (Terra) – album di Marco Mengoni del 2021
 Materia (Pelle) – album di Marco Mengoni del 2022

Pittura 
Materia – dipinto di Umberto Boccioni

Altri progetti